Smogorzów ist der Name von vier Dörfern in Polen;

 in der Woiwodschaft Heiligkreuz in der Gemeinde Stopnica
 in der Woiwodschaft Lublin in der Gemeinde Puławy
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Przysucha
 in der Woiwodschaft Oppeln in der Gemeinde Namysłów, siehe Smogorzów (Namysłów)